Аляев — имя собственное; распространено в виде фамилий, имеет женскую форму Аляева.
 Аляев, Артём Алексеевич (род. 1995) — российский хоккеист, защитник ХК «Торпедо», выступающего в КХЛ.
 Аляев, Иван Павлович (1917—2000) — советский солдат и офицер, Герой Советского Союза.
 Аляев, Юрий Геннадьевич (род. 1942) — советский и российский уролог, член-корреспондент РАМН (2002), член-корреспондент РАН (2014).